Dommersbach ist ein geographischer Name:

 Dommersbach, Ortsteil der Gemeinde Hellenthal im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Dommersbach (Freisbach), linker Zufluss des Freisbachs (zur Nahe) vor Wolfersweiler, Gemeinde Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Dommersbach (Wied), rechter Zufluss der Wied bei Hausen (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Donnersbach